Jorlang Hataran (plaats), een plaats in Indonesië
Jorlang Hataran (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing